Adcock ist der Familienname folgender Personen:
 Clarence Adcock (1895–1967), US-amerikanischer Offizier der US Army
 Chris Adcock (* 1989),  englischer Badmintonspieler
 Fleur Adcock (* 1934), britisch-neuseeländische Dichterin
 Frances Adcock (* 1984), australische Schwimmerin
 Frank E. Adcock (1886–1968), britischer Althistoriker
 Gabrielle Adcock (* 1990),  englische Badmintonspielerin
 Hugh Adcock (1903–1975), englischer Fußballspieler
 Josiah Adcock (1878–1944), englischer Fußballspieler
 Robert Adcock (* 1986), englischer Badmintonspieler
 Paul Adcock (* 1972), englischer Fußballspieler
 Thomas Adcock (* 1947), US-amerikanischer Journalist und Krimischriftsteller
 Tony Adcock (* 1963), englischer Fußballspieler
 Walter Adcock (1879–1959), englischer Fußballspieler
 Willie Adcock (1879–??), englischer Fußballspieler

Adcock ist auch Namensbestandteil von:
 Adcock-Antenne, eine 1918 von Frank E. Adcock erfundene Peilantenne
 Adcock Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Arkansas
 Adcock River, ein Fluss in Australien